Asteroid est le premier véritable album studio d'Emmanuel Top sorti le  sur le label anglais Novamute.

Liste des titres

LP 
La version vinyle est un triple LP :
 Face A :
 Asteroid (16:03)

 Face B :
 Industriel (10:29)

 Face C :
 Replay (13:38)

 Face D :
 Generation (11:50)

 Face E :
 Reflex (11:20)

 Face F :
 Introduction (2:45)
 Development (7:36)
 Conclusion (0:49)

CD 
 Asteroid (16:03)
 Industriel (10:29)
 Replay (13:38)
 Generation (11:50)
 Reflex (11:20)
 Introduction (2:45)
 Development (7:36)
 Conclusion (0:49)

Album d'Emmanuel Top
Album musical sorti en 1996